Rev ou REV peut faire référence à :
 Rev, une communauté rurale de la région d'Askeran, au Haut-Karabagh,
 Protéine Rev (Regulator of Virion), une protéine du VIH,
 Révolution écologique pour le vivant, un parti politique français,
 Réseau express régional vaudois
 différents réseaux express vélo homonymes :
 Réseau express vélo, à Montréal ;
 Réseau Express Vélo (REVe) à Paris ;
 Réseau express vélo à Lyon (renommé les Voies Lyonnaises).
 R.EV est une abréviation du nom du cycliste belge Remco Evenepoel